Leif Holmgren, švedski hokejist, * 25. maj 1953, Švedska.

Holmgren je v švedski ligi štirinajst sezon igral za klub AIK IF, s katerim je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1981/81 in 1983/84, eno sezono tudi za Vallentuna BK. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil prav tako dobitnik ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 80 tekem.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 26
| 7
| 5
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 19
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 16
| 10
| 26
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 15
| 8
| 23
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 24
| 13
| 5
| 18
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 15
| 11
| 26
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 32
| 21
| 10
| 31
|
| 20
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 11
| 18
| 29
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 16
| 9
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 31
| 11
| 15
| 26
|
| 35
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 32
| 9
| 13
| 22
|
| 34
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 11
| 11
| 22
|
| 18
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 10
| 5
| 15
|
| 20
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| Vallentuna BK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 25
| 17
| 15
| 32
| +12
| 6
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| -5
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 476
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 306
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Vallentuna BK